-Lieberman, -Liebermann, -Libermann ou Liberman est un patronyme d'origine germanique signifiant littéralement l'homme aimé.

.

Personnalités 
François Libermann (1802-1852), fondateur de la société du Saint-Cœur de Marie.
Xavier Marie Alphonse Libermann (1840-1896), chanteur français.
Patronyme germanique